Baskouré peut désigner :
Baskouré, la commune du département de Baskouré au Burkina Faso.
 Le département du Baskouré au Burkina Faso.
Baskouré, la commune du département de Tenkodogo au Burkina Faso.
Bik-Baskouré, la commune du département de Koupéla au Burkina Faso.